Das Stadtgebiet von Mannheim ist nach § 22 der Hauptsatzung der Stadt Mannheim in sechs innere und elf äußere Stadtbezirke gegliedert. In jedem der 17 Stadtbezirke gibt es einen Bezirksbeirat, der aus 12 im Stadtbezirk wohnenden Bürgern besteht, die der Gemeinderat entsprechend dem Abstimmungsergebnis der Gemeinderatswahl bestellt. Sie sind zu wichtigen Angelegenheiten, die den jeweiligen Stadtbezirk betreffen, zu hören und beraten die örtliche Verwaltung sowie Ausschüsse des Gemeinderats.

Die 17 Stadtbezirke waren 2019 in 24 Stadtteile bzw. 78 Statistische Bezirke untergliedert.

Seit 1. Januar 2020 ist eine neue Stadtteilgliederung in Kraft. Ausgangspunkt dieser neuen Stadtteilgliederung war das Bemühen, im Sprachgebrauch der Bevölkerung verwendete Bezeichnungen (Jungbusch, Wohlgelegen, Herzogenried, Waldhof-Ost) aufzugreifen und Verwaltungshandeln für Mannheims Stadtteile als lebensweltliche Einheiten (sogenannte “Sozialräume”) zu verbessern. Mannheim verfügt damit nun über 38 Stadtteile.

Übersicht 
Die Mannheimer Stadtbezirke mit ihren Stadtteilen, deren amtlichen Ordnungsziffern sowie der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnung, Stand: 31. Dezember 2019

Einzelnachweise

Weblinks 
 Stadt Mannheim, Statistikstelle
 Statistikatlas Mannheim

!
Mannheim
Mannheim
Mannheim